Семён Михайлович Весёлов — советский  государственный, партийный и хозяйственный  деятель.

Биография 
Родился в 1919 году в деревне Ильинское. Член ВКП(б) с 1947 года.

Участник Великой Отечественной войны. С 1944 года — на хозяйственной, общественной и партийной работе.

В 1944—1976 гг. :
 на комсомольской работе,
 2-й секретарь Московского областного комитета ВЛКСМ,
 инструктор Отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам,
 2-й секретарь Бухарского областного комитета КП Узбекистана,
 2-й секретарь Ташкентского областного комитета КП Узбекистана,
 заместитель председателя Среднеазиатского бюро ЦК КПСС,
 заведующий Сектором Комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и СМ СССР,
 2-й секретарь Башкирского областного комитета КПСС.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 8-го и 9-го, депутатом Верховного Совета БАССР 7-го,
8-го,
9-го   созывов.

Умер после 7 марта 1997 года.

Ссылки 
 Веселов
 Веселов

Вторые секретари Бухарского обкома КП Узбекистана
Вторые секретари Ташкентского обкома КП Узбекистана
Вторые секретари Башкирского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР седьмого созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР восьмого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР девятого созыва
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Государственные деятели СССР
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС